

Piante 
 Platano, nome comune di Platanus
 Platano occidentale
 Platano orientale
 Platàno, nome comune di Musa acuminata
 Plàtano, frutto di Musa acuminata e Musa balbisiana
 Platano d'Ippocrate
 Platano Picchiatore

Geografia 

 Comunità Montana Marmo Platano
 Mata de Plátano
 Chiesa di San Platano
 Riserva della biosfera del Río Plátano
 Platano fiume ai confini tra Campania e Basilicata

Pagine correlate 

 Platanaceae
 Ranuncolo a foglie di platano

Altri progetti